Президе́нт Респу́блики Перу́ (, неофициально Президе́нт Перу́, ) — глава государства в Перу, высший государственный пост республики. По конституции Перу президент определяет внутреннюю и внешнюю политику государства, а также является главнокомандующим Вооружённых и полицейских сил. Наименование должности главы государства в Перу многократно менялось, но обычно всех глав республиканского Перу принято называть условным термином «президент».

В соответствии с  президент выбирается всеобщим тайным голосованием сроком на 5 лет, без права последовательного переизбрания. Инаугурация президента проходит каждый раз 28 июля, которое является национальным праздником и выходным днём.

Особенностью исполнительной власти в Перу (среди стран Латинской Америки с президентской формой правления) является наличие отдельного поста руководителя правительства — Председателя Совета министров Перу (правильнее: Президент Совета министров Перу, ), возглавляющего Совет министров и председательствующего в нём. Этот пост появился в соответствии с  (однако первое назначение на него было совершено только  года). Поскольку правительства Перу формируются президентами страны, существовали правительства, в которых отдельный пост их главы отсутствовал либо оставался вакантен в течение краткого периода между отставкой одного председателя Совета министров и назначением нового лица на этот пост.

Обязанности и полномочия президента Перу 
Согласно конституции президент республики имеет следующие обязанности и полномочия:
 охранять и исполнять конституцию и соглашения, законы и другие правовые положения;
 представлять государство внутри и за пределами республики;
 управлять общей политикой правительства;
 обеспечивать внутренний правопорядок и внешнюю безопасность нации;
 объявлять выборы президента республики и членов Конгресса, а также мэров и других должностных лиц, определённых законом;
 созывать Конгресс на специальную сессию и, в этом случае, подписывать указ о его созыве;
 обращаться к Конгрессу в любое время, а также обязательно (лично, либо в письменном виде) в начале первой регулярной сессии (это обращение подлежит одобрению Советом министров); ежегодно обращения должны включать доклад о состоянии государства, инициативах и реформах, которые президент считает необходимыми для рассмотрения Конгрессом;
 реализовывать полномочия регулирующих законов без их нарушения и искажения и в этих пределах издавать указы и постановления;
 соблюдать и исполнять решения и приказы судебных органов;
 соблюдать и исполнять решения Национального избирательного совета;
 управлять внешней политикой и международными делами;
 заключать договора и ратифицировать их;
 назначать послов и полномочных представителей министров, по согласованию с Советом министров и с уведомлением Конгресса;
 принимать иностранных дипломатических представителей и уполномочивать консулов выполнять их обязанности;
 возглавлять Национальную систему обороны, принимать решения о мобилизации Вооружённых Сил и Национальной полиции;
 принимать необходимые меры для обороны республики, целостности территории и суверенитета государства;
 объявлять войну и подписывать мир, после одобрения Конгресса;
 управлять государственной казной;
 вести переговоры относительно государственных заимствований;
 объявлять о специальных мерах экономического и финансового характера, посредством чрезвычайного указа с силой закона, если этого требуют национальные интересы, и уведомляя Конгресс (такие чрезвычайные указы могут изменяться или отменяться Конгрессом);
 регулировать таможенные тарифы;
 даровать помилование и смягчать наказание;
 вручать награды от имени Нации по согласованию с Советом министров;
 разрешать перуанцам служить в иностранной армии;
 выполнять другие обязанности по управлению, установленные конституцией и законом.

См. также 
 Список президентов Перу

Примечания 

История Перу
Президенты Перу